Teresinense – abitanti di Teresina (Brasile)
Teresinense – abitanti di Teresina de Goiás